Apolonov tempelj je lahko:

Grčija
Apolonov tempelj, Korint;
Apolonov tempelj, Delfi;
Apolonov tempelj; Basa
Apolonov tempelj Patros, Atene;
Tempelj Apolona Zostra, Vuligmeni in Atika;
 Apolonov tempelj (Kolona), Ajgina mesto, Ajgina, Saronski otoki;
 Apolonov tempelj, Termon;
 Apolonov tempelj, Delos, Delos;
 Apolonov tempelj, Dreros, Kreta;
 Apolonov tempelj, Gortin, Kreta;
Tempelj Apolona Dafneforos, Eretrija;

Ciper
 Apolonov tempelj Hilates, Limasol

Italija
Tempelj Apolona Palatinusa, Rim;
Tempelj Apolona Sosianus, Rim;
Apolonov tempelj, Pompeji

Sicily
Apolonov tempelj, Sirakuze, v Sirakuzah;
Tempelj C (Selinus), Selinunte (prej Heraklejev tempelj).

Turčija
Apolonov tempelj, Didima, v Ajdinii;
Apolonov tempelj, Milet, v Ajdıni;
 Apolonov tempelj Klarus, v provinci Izmir;
 Apolonov tempelj, Side,  Antalija;
Tempelj Apolona Sminteusa, Hamaksitus, Çanakkale;
 Apolonov tempelj, Hierapolis, Denizli